Yení-Koḯ kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Krithiá, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Eleftherochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar